A Copa Davis de 1967 foi a 56ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 48 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.

O Equador venceu os Estados Unidos na final da Zona Americana, a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental e África do Sul e Espanha venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Espanha derrotou a África do Sul e enfrentou a atual campeã Austrália, que venceu o Desafio Final. A final foi disputada no Milton Courts em Brisbane, Austrália, de 26 a 28 de dezembro.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Região América do Sul

Final

Zona do Leste (Oriental)

Chave A

Chave B

Final

Zona Europeia

Grupo Europeu A

Grupo Europeu B

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Desafio Final

Fonte
 

1967
1967 no tênis